Немецкие подводные лодки
 U-18 (1912)

 U-18 (1936)

 U-18 (S197) — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.